Big Dipper (Pleasure Beach Blackpool) een houten achtbaan in Pleasure Beach Blackpool
 Big Dipper (Geauga Lake's Wildwater Kingdom - een voormalige houten achtbaan in Geauga Lake's Wildwater Kingdom
 Big Dipper (Elton John) - een nummer van Elton John van het album A Single Man
 Big Dipper (band) - een band uit Boston
 Big Dipper is tevens de Engelstalige aanduiding voor "Het Steelpannetje" in het sterrenbeeld Grote Beer.